Боннфон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Боннфон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї